Бромид актиния(III) — AcBr3, неорганическое бинарное соединение, актиниевая соль бромоводородной кислоты. Бесцветные гексагональные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Температура возгонки 800 °C. 

Впервые был получен в 1950 году нагреванием оксида или оксалата актиния с бромидом алюминия при 750 °C:

Примечания 

А
Бинарные соединения
Галогениды металлов